Leneus (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname des Dionysos
 Leneus (Sohn des Silenos), ein Sohn des Silenos